Меган Тэнди (род. 10 сентября 1988 года, Виктория, Британская Колумбия, Канада) — канадская биатлонистка, участница олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

Биография 
Меган Тенди занималась два года теннисом, а в 12 лет стала заниматься биатлоном. В национальной команде с 2005 года. Принимала участие в чемпионате мира среди юниоров 2006 года.

Участвовала в домашних олимпийских играх, где вышла на старт спринта, гонки преследования, индивидуальной гонки и эстафеты (Меган Имри, Зина Кочер, Розанна Кроуфорд, Меган Тэнди).

Меган принадлежит народу канук, она тренируется у Маттиаса Ахренса (Matthias Ahrens). Она учится в университете северной Британской Колумбии. В 2010 году она вышла замуж за Илмара Хайнике, биатлонного тренера. Семья переехала на родину Илмара, в Германию. В декабре того же года у них родился сын Предо. В 2015 развелась.

Примечания

Ссылки 
 Personal Data: HEINICKE, Megan // IBU

Биатлонисты Канады
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года